Маковская — женская форма фамилии .
 Маковская, Александра Егоровна (1837—1915) — русская художница-пейзажистка.
 Маковская, Беата Аркадьевна (род. 1974) — российская актриса.
 Маковская, Елена (1893—1964) — польская, немецкая и итальянская актриса немого кино, певица оперетты.
 Маковская, Лилла Константиновна (1928—2012) — советский и российский историк, специалист в области огнестрельного оружия XIV–XIX вв., Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Лукш-Маковская, Елена Константиновна (1878—1967) — российская художница и скульптор, дочь К. Е. Маковского Топонимы 
 Маковская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Маковская — река в Туруханском районе Красноярского края.

 См. также 
 Маковская волость
 Маковское